Tudan:
 Liviu Tudan, aka: Dumitru Tunsoiu (1947, București  2005, București), un muzician, chitarist
 Tribut lui Liviu Tudan – Roșu și Negru

Nume de familie românești